Антунович — фамилия. Известные носители:

  — хорватский ватерполист и тренер, призёр международных соревнований, первый тренер независимой хорватской сборной (ум. ).
 Антунович, Желька (род. 1955) — хорватский левоцентристский политический деятель.
 Антунович, Иван (1815—1888) — хорватский католический епископ и писатель.
 Антунович, Илья — Народный герой Югославии.
 Антунович, Риста — Народный герой Югославии.
 Антунович, Христофор Иванович (1869 — ?) —  горный инженер,  переводчик книг по специальности, создал Ферганское общество для добычи редких металлов, которое добыло первую российскую урановую руду.

Примечания